

Сєверка — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Сєверка — селище, Єкатеринбурзький міський округ, Свердловська область
 Сєверка — село, Ключівський район, Алтайський край